{{desambiguació|Robin Hood}}
 Robin Hood, personatge d'una llegenda anglesa
 Cinema:Robin Hood (pel·lícula de 1912), protagonitzada per Robert FrazerRobin Hood (pel·lícula de 1922), protagonitzada per Douglas FairbanksLes aventures de Robin Hood, pel·lícula de 1938 protagonitzada per Errol FlynnRobin Hood (pel·lícula de 1973), producció de Walt Disney de 1973Robin i Marian (pel·lícula de 1976). protagonitzada per Sean ConneryRobin Hood: Príncep dels lladres (pel·lícula de 1991), protagonitzada per Kevin CostnerRobin Hood, el magnífic (pel·lícula de 1991), protagonitzada per Patrick BerginLes boges, boges aventures de Robin Hood (pel·lícula de 1993), dirigida per Mel Brooks i protagonitzada per Cary ElwesRobin Hood (pel·lícula de 2010), dirigida per Ridley Scott i protagonitzada per Russell Crowe.Robin Hood (pel·lícula de 2018), protagonitzada per Taron Egerton.
 Televisió: Robin Hood'' (2006), sèrie de televisió estrenada per la BBC